En Pologne, Borowina est le nom de :

dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Borowina, un village.

dans la voïvodie de Lublin :
 Borowina, village du powiat de Biłgoraj.
 Borowina, village du powiat de Łuków.
 Borowina, village du powiat de Puławy.
 Borowina, village du powiat de Zamość.

dans la voïvodie de Lubusz :
 Borowina, village.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Borowina, village du powiat de Grójec.
 Borowina, village du powiat de Piaseczno.

dans la voïvodie de Poméranie :
 Borowina, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Borowina, village.